Udvarhely, Dicske egykori felosztásának részei
Udvarhely vármegye
Sajóudvarhely
Somogyudvarhely
Szamosudvarhely
Székelyudvarhely
Udvarhelyszék